Джиро д’Италия (, ) — многодневная велогонка, одна из трёх крупнейших наряду с Тур де Франс и Вуэльтой. Проходит ежегодно по территории Италии на протяжении трёх недель обычно в мае-июне. Первая гонка состоялась в 1909 году. Из российских гонщиков гонку выигрывали Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Помимо основных состязаний с 1988 года проводятся Джиро д’Италия для женщин и Джирино д’Италия для юниоров.

История

Создание гонки 
В условиях жёсткой борьбы за читателей, главному редактору раздела о велоспорте Армандо Куне итальянской спортивной газеты Gazzetta dello Sport, пришла идея создать велогонку для привлечения подписчиков к изданию. 7 августа 1908 года Gazzetta dello Sport на первой полосе своего номера объявила, что в 1909 году состоится первая многодневная велогонка Джиро д’Италия. Таким образом Gazzetta стала первым печатным изданием в Италии, которое создало свою велогонку.

Первым директором гонки был назначен автор идеи Армандо Куне. Газета выделила 3000 лир для премирования победителя, а итальянский союз велосипедного спорта ещё 14000 лир.

Первая Джиро д’Италия стартовала 13 мая 1909 года в 14:53 по местному времени на площади Лорето в Милане, финиш также состоялся в Милане.

Всего было проведено 8 этапов общей протяженностью 2488 км (средняя протяженность этапа составила 311 километров — цифра просто фантастическая по нынешним меркам). До финиша в Милане из 127 гонщиков добрались только 49 (38,6 % от общего числа). Первым победителем гонки стал итальянец , он получил за это 5325 лир, а последний классифицированный получил 300 лир. Для сравнения, Армандо Куне, получал ежемесячную зарплату 150 лир. Информация о важнейших событиях гонки вывешивались в витрине магазина Lancia-Lyon Peugeot, кроме того желающие могли получить информацию о гонке по телефону номер 3369.

Факты 
За всю историю проведения гонки на ней погибло четверо участников: первый случай произошел в 1952 году, последний — в 2011 году.

Текущие классификации

Генеральная 

 Розовая майка () является самой престижной на гонке и вручается лидеру генеральной классификации, аналог жёлтой майки Тур де Франс. Майка получила свой цвет из-за розового цвета страниц Gazzetta dello Sport. Первым, кто надел розовую майку, был Лерко Гуерра, победитель пролога Милан-Мантуя на 19-й Джиро в 1931 году.

Бонификационные секунды
На финише каждого этапа первым трем победителям начисляются бонификационные секунды: 20 — за первое, 12 — за второе, 8 — за третье (эти секунды отнимаются от времени гонщика).

Очковая 

{{comment|Циклaменовая майка|малиново-фиолетовая}} () вручается гонщику, имеющему наибольшее количество очков в спринтерском зачёте. Спринтерская классификация на Джиро появилась в 1966 году, лидер номинации награждался майкой красного цвета c 1967 по 1968 год. С 1969 года соответствующая майка стала цикламеновой (), в 2010 году к ней вернулся первоначальный цвет.

Начисление очков
Спринтерские очки начисляются на финише каждого этапа вне зависимости от рельефа. Равнинные, холмистые, горные этапы и этапы с раздельным стартом дают победителю 25, затем 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 очко за 15 место. Из-за такой системы начисления очков малиновую майку чаще выигрывают не спринтеры, а универсальные гонщики.

Горная 

 Синяя майка (), до 2012 года — зелёная майка (), вручается гонщику, имеющему наибольшее количество очков в горной классификации. Впервые горная классификация появилась на гонке в 1933 году, первым «горным королём» стал Альфредо Бинда. Отличительная зелёная майка лучшего горняка появилась лишь в 1974 году.

Начисление очков
Большинство вершин подъёмов в гонке разделены на три категории: первая — наиболее ценная, вторая, третья, четвертая — наименее ценная. Также существуют горы специальной категории, за преодоление которых гонщики получают ещё больше очков, чем за гору первой категории. Больше всего очков в зачёт горной классификации можно получить когда гонщики финишируют в гору.

Молодёжная 

 Белая майка () вручается гонщику, лидирующему в классификации лучшего молодого гонщика, то есть спортсмену до 25 лет, находящемуся выше всех в генеральной классификации. Впервые молодёжная классификация на Джиро появилась в 1976 году и присуждалась гонщиками до 24 лет. Упразднена в 1994 году, вновь восстановлена в 2007 году.

Командная 

Существует два зачёта:
 Fast teams — зачёт по времени трёх лучших гонщиков от команды на каждом этапе. С 1909 года.
 Super teams — зачёт по очкам среди первых 20 финишировавших на каждом этапе. С 1993 года.

Агрессивный гонщик 

Разыгрывается в рамках Джиро с 2001 года. Победитель определяется по сумме очков, набранных на основных, промежуточных и горных финишах этапов.

Бывшие классификации

Последний гонщик

Интерджиро 

 С 1989 по 2006 год майка синего цвета вручалась гонщику, имеющему наибольшее количество очков набранных на летучих финишах, то есть промежуточных, являющихся не конечной точкой дистанции.

Комбинированная

Победители

Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 

 Вся история Джиро (1909—2011) на русском
Официальный сайт
 Победители Джиро д’Италия
 Наша Джиро

Велогонки в Италии